Нягыньюган (устар. Нягынь-Юган, Нягань-Юган) — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО. Устье реки находится в системе проток Оби (Егакся, Сингем, Нягыньпосл), впадающих слева в Обь через протоку Большую в 900 км от устья. В период разлива (с мая по июль) возле устья образуется широкая зона затопления, ранее именуемая озеро Вандм-Тор. Длина реки составляет 120 км, площадь водосборного бассейна 2390 км².

Притоки 
 Вандмъюган (пр)
 Тундраюган (пр)
 Крестьянская (лв)
 Чебуръюган (пр)
 Кушъюхъюган (лв)
 Ай-Кушъюхъюган (лв)
 Шихсоим (лв)
 Большой Пидым (пр)
 Хаймазова (пр)
 Ун-Хутъюган (лв)
 Унъюган (пр)
 Репсоим (лв)
 Средний (пр)
 Выхимсоим (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020100112115300019603.

Примечания 

Притоки проток и рукавов Оби
Реки Октябрьского района (Ханты-Мансийский автономный округ)